Miejscowości w USA:
 Bloomer – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Chippewa
 Bloomer – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Chippewa
Gminy w USA:
 Bloomer (ang. Bloomer Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sebastian
 Bloomer (ang. Bloomer Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Montcalm
 Bloomer (ang. Bloomer Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Marshall
 Bloomer (ang. Bloomer Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Chippewa